Dett ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Nathaniel Dett (1882–1943), kanadischer Komponist und Pianist
 Daniela Dett (* 1977), österreichische Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin